Ел Пиналиљо има више значења:

 Ел Пиналиљо (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пиналиљо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику